Holly Grove bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Holly Grove (Louisiana), ID-Nr. 97000058
 Holly Grove (Mississippi), ID-Nr. 88002037